Виландер — фамилия. Известные носители:
 Виландер, Матс (1964) — шведский теннисист.
 Виландер, Тони (1980) — финский автогонщик.